Liniers bezeichnet

Ortsnamen:
 einen Stadtteil der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, siehe: Liniers (Buenos Aires)
 einen Ort in der argentinischen Provinz Santa Fe, siehe: Liniers (Santa Fe)
 eine Gemeinde in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine, siehe: Liniers (Vienne)

Personennamen
 Santiago de Liniers, französischer Offizier im Dienst des spanischen Militärs und Vizekönig des Vizekönigreiches des Rio de la Plata
 Ricardo Siri, Pseudonym Liniers, argentinischer Comiczeichner